Rejencja kwidzyńska – istniejąca w latach 1815-1920
 Rejencja kwidzyńska – istniejąca w latach 1939-1945